Brawn steht für:

 Brawn GP, ehemaliges britisches Formel-1-Team
 Brawn Rocks, Felsformation im ostantarktischen Viktorialand

Brawn ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Livia Julian Brawn (1955–2007), irische Schriftstellerin
 Dylan Watson-Brawn (* 1993), kanadischer Koch
 Richard Brawn (1670–1740), englisch-russischer Schiffbauer
 Ross Brawn (* 1954), britischer Ingenieur und Manager